Stallone, termine che deriva dal francone stallo, può riferirsi a:

Zoologia 
 Stallone – un cavallo maschio in grado di riprodursi.

Persone 
 Carmine Stallone (1943) – politico italiano
 Frank Stallone (1950) – attore e cantante statunitense, fratello di Sylvester
 Sage Stallone (1976-2012) – attore e regista statunitense, figlio deceduto di Sylvester
 Sylvester Stallone (1946) – attore, regista e produttore cinematografico statunitense

Cinema 
 Lo stallone – film del 1975 diretto da Tiziano Longo
 The Stud - Lo stallone – film del 1978, diretto da Quentin Masters

Note